«Francisco Sosa» - conjunto del nombre propio Francisco y el apellido Sosa - puede referirse a:

Personajes 
 Francisco Sosa Escalante (1848-1925), poeta, escritor, biógrafo y periodista mexicano;
 Francisco Sosa Wagner (1946-), jurista, catedrático y escritor español;
 Francisco Sosa, militar de Argentina que participó en la Campaña de Rosas al Desierto.